Білий терор (Росія)
 Білий терор (Болгарія)
 Білий терор (Угорщина)
 Білий терор (Іспанія)
 Білий терор (материковий Китай)
 Білий терор (Тайвань)
 Білий терор (Греція)
 Білий терор (Фінляндія)